Alm steht für:

 Alm (Bergweide), Alpe, Naturraum, und Wirtschaftsform der Transhumanz
 Almhütte, Wirtschaftsgebäude einer Bergweide
 Alm (unverfestigte Kalkausfällung), siehe Seekreide

Alm ist der Name folgender geographischer Objekte:
 eine alte Wurzel in Flussnamen, siehe Alm (Hydronym)

 Maria Alm am Steinernen Meer, Gemeinde in Pinzgau (Bezirk Zell am See), Land Salzburg

 Alm (Soltau), Weiler von Meinern, Ortsteil von Soltau, Niedersachsen
 Alm (Gemeinde Gastern), Ortsteil von Gastern, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Alm (Gemeinde Hochwolkersdorf), Rotte in Hochwolkersdorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Alm (Gemeinde Schwarzenbach), Einöde in Schwarzenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Alm (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Ortsteil von Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Alm (Gemeinde Julbach), Ortsteil von Julbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Alm (Gemeinde Regau), Ortschaft in Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Alm (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer, Oberösterreich
 Alm (Gemeinde Faistenau), Katastralgemeinde von Faistenau, Flachgau, Land Salzburg
 Alm (Gemeinde Maria Alm), Hauptort und Katastralgemeinde von Maria Alm am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Alm (Gemeinde Anger), Ortsteil von Anger, Bezirk Weiz, Steiermark
 Alm (Gemeinde Feldbach), Ortsteil von Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Alm (Gemeinde Gersdorf), Ortsteil von Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Alm (Gemeinde Gnas, bei Fischa), Ortsteil von Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Alm (Gemeinde Gnas, bei Poppendorf), Ortsteil von Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Alm (Gemeinde Markt Hartmannsdorf), Ortsteil von Markt Hartmannsdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Alm (Gemeinde Mitterdorf), Ortsteil von Mitterdorf an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Alm (Gemeinde Preding), Ortsteil von Preding, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Alm (Gemeinde Ratten), Ortsteil von Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark

 Alm (Fluss), Fluss in Oberösterreich

 SchücoArena, traditioneller Name Bielefelder Alm, Stadion in Bielefeld, Deutschland

Alm ist der Familienname folgender Personen:
 Herren von Alm oder Almb, salzburgisches Adelsgeschlecht, siehe Alben (Adelsgeschlecht)

 Andreas Alm (* 1973), schwedischer Fußballspieler
 Björn Alm (* 1961), schwedischer Segler
 Charles Alm (* 1937), US-amerikanischer Ruderer
 Eivor Alm (1924–2011), schwedische Skilangläuferin
 Ernst Alm (1900–1980), schwedischer Skilangläufer
 Henrik Alm (1894–1966), schwedischer Kunsthistoriker
 Jenny Alm (* 1989), schwedische Handballspielerin
 Jesper Alm (* 1995), schwedischer Unihockeyspieler
 Juha Alm (* 1969), finnischer Skilangläufer
 Knut Alm (1889–1969), schwedischer Crossläufer
 Ludwig Alm (1917–1976), deutscher Fußballspieler
 Maja Alm (* 1988), dänische Orientierungsläuferin
 Niko Alm (* 1975), österreichischer Bürgerrechtler und Unternehmer
 Wolfgang Alm (* 1960), deutscher Bauingenieur und Institutsdirektor 

ALM steht als Abkürzung für:
 Additive Layer Manufacturing, Fertigungsverfahren
 Adenoma like mass, histologischer Befund bei der Colitis ulcerosa
 Ag2r La Mondiale, Radsportteam
 Akkreditierte Labore in der Medizin
 Alif-Lām-Mīm, geheimnisvolle Buchstaben am Beginn von sechs Suren des Korans
 Allgemeines Lineares Modell, mathematisches Modell in der Statistik
 Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij (ALM Antillean Airlines), auf den Niederländischen Antillen beheimatete Fluggesellschaft
 Anschriftenlesemaschine, Maschine zum Lesen und Codieren von Anschriften auf Briefsendungen
 Application Lifecycle Management in der Softwaretechnik, siehe Application-Management
 Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten zur Zusammenarbeit der Landesmedienanstalten
 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg, Museum in Baden-Württemberg
 Asset Liability Management, Bilanzstrukturmanagement
 Ateliers Legueu Meaux, französischer Rüstungshersteller, siehe ACMAT
 Audiolinguistische Methode, Methode der Fremdsprachenvermittlung, siehe Fremdsprachendidaktik

Siehe auch:

 Ahlm
 Almen
 Alp, Alb
 Unter der Alm
 Alms

Abkürzung